Лас Батеас има више значења:

 Лас Батеас (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Батеас, Гранха Трутикола (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Батеас (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Батеас, Ел Вентеадеро (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Батеас (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Батеас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Батеас (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Батеас, Лас Батеас де Ариба (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Батеас, Пало Бланко (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику